

Botanique 
 Gardenia est un genre de la famille des Rubiacées, en biologie

Musique 
 Gardenia est un groupe de metal symphonique
 Gardenia est un single du groupe Kyuss

Patronyme 
 Vincent Gardenia (1920-1992), est un acteur américano-italien.